Василій I:
 Василій I Македонянин — візантійський імператор (867—886), засновник Македонської династії.
 Василій I Скамандрин — патріарх Константинопольський (970—974).
 Василь I Дмитрович — великий князь владиимирський (1389—1425), син Дмитра Донського.